

Toponyme 

 Amalou, une commune de Kabylie en Algérie ;
 .

Patronyme 

  ;
 Éric Amalou (1968-), un ancien joueur français de handball ;
 Mokhtar Amalou (1971-), un arbitre algérien de football ;
 Reda Amalou (1963-), un architecte et designer français.

Titre 
 Les Lumières de l’Amalou, une série de bande dessinée

Patronyme algérien
Patronyme martiniquais